S. League este primul eșalon din sistemul competițional fotbalistic din Singapore.

Echipele sezonului 2010
 Albirex Niigata FC (Singapore)
 Balestier Khalsa FC
 Beijing Guoan Talent
 Etoile FC
 Geylang United FC
 Gombak United FC
 Home United FC
 Sengkang Punggol FC
 Singapore Armed Forces FC (SAFFC)
 Tampines Rovers FC
 Woodlands Wellington FC
 Young Lions (FAS sub 23 de ani)

Palmaresul echipelor

Performanțele echipelor

 *a: Incluzând meciul de play-off de la sfârșitul sezonului 1996.
 *b: Echipei Woodlands Wellington FC i-au fost scăzute 6 puncte pentru neprezentare.
 *c: Echipei Sinchi FC i-au fost scăzute 3 puncte la sfârșitul sezonului 2005.
 *d: Rezultatele echipei Brunei DPMM FC au fost șterse în urma unei decizii FIFA din sezonul 2009.

Golgeteri

Note

Legături externe
 Site-ul oficial al S.League
 Site-ul Federației de fotbal din Singapore

Singapore
Singapore